Authon puede referirse a:

Lugares 
 Authon, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Authon, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Authon-du-Perche, comuna francesa en el departamento de Eure y Loir.
 Authon-Ébéon, comuna francesa en el departamento de Charente Marítimo.
 Authon-la-Plaine, comuna francesa en el departamento de Essonne.

Personas 
 Jehan d'Authon (1466-1527), historiador francés.